Santa Isabel ist die Bezeichnung für:

 die span. Bezeichnung für die Hl. Elisabet, Mutter Johannes des Täufers
 Santa Isabel (Chile), chilenische Supermarktkette
 Santa Isabel (Schiff, 1914) versenkt 8. Dezember 1914
 Santa Isabel (Schiff, 1915), gesunken 2. Januar 1921

historische Personen:
 die Hl. Isabella von Frankreich
 die Hl. Elisabeth von Hessen-Darmstadt (1864–1918)
 die Hl. Elisabeth von Portugal
 die Hl. Elisabeth von Ungarn

geografische Objekte:
 der ehemalige Name des höchsten Berges von Äquatorialguinea, Pico Basile
 ein Vulkan in Bolivien, siehe Santa Isabel (Vulkan)
 eine Insel der Salomonen, siehe Santa Isabel (Insel)

Orte:
 Santa Isabel (Äquatorialguinea), ehemaliger Name der Hauptstadt Malabo, Äquatorialguinea 
 Santa Isabel (La Pampa), Stadt in der Provinz La Pampa, Argentinien
 Santa Isabel (Santa Fe), Stadt in der Provinz Santa Fe, Argentinien
 Santa Isabel (Colomi), Ortschaft im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Santa Isabel (Goiás), Ort im Bundesstaat Goiás, Brasilien
 Santa Isabel (Santa Catarina), Ort im Bundesstaat Santa Catarina, Brasilien
 Santa Isabel (São Paulo), Ort im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Santa Isabel de Ivaí, Ort im Bundesstaat Paraná, Brasilien
 Santa Isabel do Pará, Ort im Bundesstaat Pará, Brasilien
 Santa Isabel do Rio Negro, Ort im Bundesstaat Amazonas, Brasilien
 Santa Isabel (Azuay), Ort in der Provinz Azuay in Ecuador
 Santa Isabel (Kolumbien), Ort in Tolima, Kolumbien
 Santa Isabel (Aguascalientes), Ort im Bundesstaat Aguascalientes, Mexiko
 Santa Isabel (Baja California), Ort im Bundesstaat Baja California, Mexiko
 Santa Isabel (Campeche), Ort im Bundesstaat Campeche, Mexiko
 Santa Isabel (Chihuahua), Ort im Bundesstaat Chihuahua, Mexiko 
 Santa Isabel (Nayarit), Ort im Bundesstaat Nayarit, Mexiko 
 Santa Isabel (Veracruz), Ort im Bundesstaat Veracruz, Mexiko 
 Municipio Santa Isabel, Municipio in Mexiko
 Santa Isabel (Peru), Stadt in Peru
 Santa Isabel (Lissabon), Gemeinde der Stadt Lissabon, Portugal
 Santa Isabel (Puerto Rico), Ortschaft in Puerto Rico
 Santa Isabel (Insel), Insel der Salomonen

Siehe auch:
 Schlacht bei Santa Isabel (1866) in der Nähe von Parras de la Fuente im mexikanischen Bundesstaat Coahuila